Stora Svartö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Svartö (vid Obbnäs, Kyrkslätt), Nyland, 
 Stora Svartö (vid Porkala, Kyrkslätt), Nyland,

Se även
Lilla Svartö
Svartö

Robotskapade Finlandförgreningar